Caleta steht für:

 Caleta de Famara, Fischerdorf auf der Kanareninsel Lanzarote
 Caleta de Fuste, Ort auf der Kanareninsel Fuerteventura
 Caleta del Sebo, Ort auf der Kanareninsel La Graciosa
 Caleta Olivia, Stadt in der argentinischen Provinz Santa Cruz

Caleta oder Ćaleta ist der Familienname folgender Personen:

 Duje Ćaleta-Car (* 1996), kroatischer Fußballspieler
 Joe Caleta (* 1966), australischer Fußballspieler

Siehe auch:
 La Caleta, mehrere Orte in Spanien bzw. Argentinien
 Caletta
 Phönizische Siedlung von Sa Caleta